Rileymillerus is een geslacht van uitgestorven temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') uit de Post Quarry in de Dockum Group uit het Laat-Trias van Texas, dat werd beschreven door John Bolt en Sankar Chatterjee in 2000. Het holotype TTU P 9168, een bijna complete schedel met gearticuleerde kaken, is gehuisvest in het Museum of Texas Tech University. Het geslacht is genoemd naar Riley Miller, die Chatterjee toestond te werken aan de Post Quarry, en de soortaanduiding is vernoemd naar de paleontoloog John William Cosgriff.

Beschrijving 
Rileymillerus cosgriffi lijkt het meest op de slecht bekende Latiscopus disjunctus die werd beschreven uit vergelijkbare oude afzettingen van de Dockum Group in de buurt van Otis Chalk, Texas. Zoals werd opgemerkt door Wilson (1948) en Bolt & Chatterjee (2000), verschillen deze beide taxa aanzienlijk van de morfologie die wordt gezien bij grote, aquatische temnospondylen met een platte schedel van het Laat-Trias (metoposauriden in Noord-Amerika). Voorbeelden van hun meer ongebruikelijke anatomie (waarvan de meeste met zekerheid alleen bekend zijn bij Rileymillerus cosgriffi) zijn de afwezigheid van een traanbeen, de aanwezigheid van een blootstelling in bovenaanzicht van het verhemeltebeen, een hoge schedel met zijdelings gerichte oogkassen en een verbuiging naar voren en binnen van de tak van pterygoïde richting verhemeltebeen. Beide zijn ook uitzonderlijk klein voor temnospondylen uit het Trias, met schedellengtes geschat op ongeveer 3,5 centimeter (vergeleken met die van metoposauriden, die vijftig centimeter overschreed), en lijken relatief landbewonend te zijn geweest (bewezen door de afwezigheid van zijlijngroeven die normaliter gevonden worden in aquatische temnospondylen). Afgezien van de holotypeschedel, werden slechts enkele kleine, geïsoleerde, potentieel diplospondyleuze intercentra toegewezen aan Rileymillerus cosgriffi.

Classificatie 
De fylogenetische verwantschappen van Rileymillerus zijn historisch gezien onopgelost. Bolt & Chatterjee (2000) herkenden onmiddellijk de overeenkomsten met Latiscopus, die werd geplaatst in de monogenerieke familie Latiscopidae, maar die nog steeds slecht is opgelost (en door Bolt & Chatterjee als een nomen dubium werd beschouwd). Affiniteiten met de eveneens raadselachtige Almasaurus habbazi uit het Laat-Trias van Marokko werden overwogen, maar uiteindelijk beschouwd als grotendeels oppervlakkige overeenkomsten voortkomend uit hun gedeelde kleine formaat; verschillende andere verschillen tussen de taxa bestaan. Bolt & Chatterjee beschouwden een nauwe verwantschap met brachyopoïden op dat moment als de meest waarschijnlijke, maar ze plaatsten Rileymillerus niet definitief binnen de groep en voerden geen fylogenetische analyse uit om deze hypothese te testen, waardoor het werd aangewezen als Temnospondyli incertae sedis. Daaropvolgende analyse van Rileymillerus binnen een fylogenetische analyse vond het als zowel dichtbij Almasaurus als bij de metoposauriden (zie hieronder). Deze conclusie is gebaseerd op de interpretatie van het kleine bot aan de anteroventrale rand van de oogkas. Bolt & Chatterjee (2000) identificeerden het als een laterale blootstelling van het bovenkaaksbeen, een kenmerk dat typisch wordt gezien bij temnospondylen in het Paleozoïcum en niet in het Mesozoïcum, wat resulteerde in de interpretatie dat het traanbeen ontbreekt, een zeldzame toestand die wel bekend is van rhytidosteïden en brachyopoïden. Omgekeerd interpreteerde Schoch (2008) dit bot als een traanbeen van beperkte omvang vergelijkbaar met dat van Almasaurus en metoposauriden. Recentelijk is aangetoond dat Rileymillerus nauw verwant is aan brachyopoïden en plagiosauroiden en aan Chinlestegophis jenkinsi, een eveneens kleine temnospondyle uit het Laat-Trias, geïnterpreteerd als een stam-wormsalamander.

Fylogeny
Hieronder is een cladogram van Schoch (2008):

De resultaten van de fylogenetische analyse van Pardo et al. (2017):

Uitgestorven amfibieën